Эдуард Дембо́вский, Эдвард Дембовский (, 31 мая , Варшава, Царство Польское, Российская империя — , Подгуж, близ Кракова, Вольный город Краков) — польский философ, писатель первой половины XIX века, один из организаторов Краковского восстания 1846 года, двоюродный брат польского философа и экономиста Генрика Каменского.

Биография 

Проникшись революционными идеями и левым гегельянством, Эдуард Дембовский посвятил себя критике настоящего и прошлого.

Несколько лет Дембовский издавал журнал «» («Научный обзор») в Варшаве и написал «» («Польская литература», Познань, 1845), где осуждал консервативных писателей и признавал достойными исследования только тех, которые в своих сочинениях стремятся к решительному преодолению современного ему неудовлетворительного положения.

Дембовский погиб в ходе восстания под Краковом в 1846 году.

Похоронен на старом подгурском кладбище.

Сочинения 
 «Piśmiennictwo polskie» (Познань, 1845)
 Pisma, t. 1—5, [Warsz.], 1955; в рус. пер. — Несколько мыслей об эклектизме, в кн.: Избр. произв. прогрессивных польских мыслителей, т. 3, М., 1958;
 О поступательном движении в философском понимании реального бытия, там же;
 Творчество как стихийное начало (żywioł) самобытной польской философии, там же.
 Несколько мыслей об эклектизме.// Вопросы философии.1950.№ 3.

Литература 
 Нарский И. С. Мировоззрение Э. Дембовского, М., 1954;
 Sladkowska A. Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Edwarda Dembowskiego, [Warsz.], 1955; Ladyka J., Dembowski, Warsz., 1968.
 Leszek Sykulski. Edward Dembowski (1822—1846). Biografia polityczna. Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2006
 Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu:1831-1863.T.2/ red
 
 И. С. Миллер

Примечания 

Писатели Польши
Писатели по алфавиту
Похороненные на Старом подгурском кладбище
Польские повстанцы
Социалисты Польши
Персоналии:Атеизм